Мальтийская Премьер Лига 1997/1998 () — 83-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 30 августа 1997 года и закончился 4 мая 1998 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1997/1998
Мальта
Мальта
1997 год на Мальте
1998 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998